Don Page, surnom de Don Alvarado (1904-1967), un acteur, assistant-réalisateur et directeur de production américain ;
 Don Page (1948-), un physicien théoricien canadien ;
  (1951-), un homme politique australien ;
  (1964-), un footballeur anglais.